Bronkhorst steht für:

 Bronkhorst, niederländische Ortschaft 
 Bronkhorst (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht

Bronkhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Bronchorst (auch: Bronkhorst; 1554–1627) niederländischer Rechtswissenschaftler
 Jan Bronkhorst (1914–1986), niederländischer Fußballschiedsrichter 
 Jan van Bronkhorst (1494–1570), niederländischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Peter Bronkhorst (1946–2007), niederländischer Aktivist
 Wesly Bronkhorst (* 1982), niederländischer Popsänger

Siehe auch:
 Bronckhorst (Begriffsklärung)